KCIA steht für:
 King County International Airport, US-amerikanischer Flughafen
 Korean Central Intelligence Agency, südkoreanischer Geheimdienst, Vorgänger des National Intelligence Service (Südkorea)
 Korean Cosmetic Industry Association, südkoreanischer Industrieverband
 Kuwait City International Airport, kuwaitischer Flughafen, siehe Flughafen Kuwait

Abkürzung